Mordlust steht für:

 Mordlust, die Lust am Morden, siehe Mord (Deutschland)#Mordlust
 Mordlust (Podcast), deutscher True-Crime Podcast

Siehe auch:
 Ein starkes Team: Mordlust, Fernsehfilm von 1997 aus der Serie Ein starkes Team